Княжество Монако — государство с монархической формой правления. Основу наградной системы княжества составляют четыре ордена, каждый из которых делится на несколько степеней.

Национальные ордена

Кресты и медали 
Система наград  княжества Монако также включает в себя следующие медали: 
 Медаль Почёта ()
 Медаль Признания Красного Креста Монако ()
 Аграф Исключительной службы ()	
 Медаль Физического воспитания и спорта ()	
 Медаль Донора крови ()
 Медаль Труда ()

Литература

Ссылки 
 Ordres Princiers et distinctions honorifiques 

Монако